Абдуллах ибн Микаил (, булгар) — правитель Волжской Булгарии (середина X века). Сын Микаила ибн Джагфара, внук Алмуша.

Биография 
Известен по монетам, чеканенным в Булгаре в 366 год хиджры/947—948 годы. Предположительно, в годы его правления окончательно сложились Булгарский и Суварский эмираты .

Примечания 

Правители Волжской Булгарии
Правители Европы X века